Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

292e régiment d'infanterie
292e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires